Беттинген:

 Беттинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Штадт.
 Беттинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.